Ла-Альдеа-дель-Обиспо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трухильо. Занимает площадь 37,85 км². Население — 349 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса